Glanegg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden und Ortschaften:
 Glanegg, Gemeinde im Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Glanegg (Gemeinde Grödig), Katastralgemeinde von Grödig, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Bauwerke:
 Burgruine Glanegg, Kärnten
 Schloss Glanegg, Land Salzburg